Personen met de naam Cadell:
 Cadell Ddyrnllwg, koning van Powys (ca. 447-460)
 Cadell ap Brochfael, koning van Powys (773-808)
 Cadell ap Rhodri, koning van Deheubarth (905-910)
 Cadell ap Gruffydd, prins van Deheubarth (1143-1153)

Personen met de achternaam Cadell:
 Francis Cadell (ontdekkingsreiziger) (1822-1879), Schots ontdekkingsreiziger in Australië
 Francis Cadell (schilder) (1883-1937), Schots kunstschilder
 Simon Cadell (1950-1996), Engels acteur

Geografische namen:
 Cadell (Australië), plaats in Zuid-Australië